Влайку — румынская фамилия. Известные носители:
 Влайку, Аурел (1882—1913) — румынский инженер, изобретатель, авиаконструктор и пилот.
 Влайку, Флорин (1986) — румынский регбист.